Ivan Asen I – sovrano di Bulgaria dal 1189 al 1196
 Ivan Asen II – imperatore di Bulgaria dal 1218 al 1241